Concílio de Lyon (ou de Lião) pode designar:

 o Primeiro Concílio de Lyon - 1245, o décimo-terceiro concílio ecuménico, no qual o papa depôs o imperador romano-germânico e rei da Sicília Frederico II e o rei português Sancho II
 o Segundo Concílio de Lyon - 1274, o décimo-quarto concílio ecuménico, tentou realizar a união com a Igreja Ortodoxa e pregou a cruzada para libertar novamente Jerusalém das mãos dos muçulmanos

Desambiguação
Concílios